Le stade Faustin-Bartoli (en ), également connu sous le nom de stade de Calvi (en ), est un stade de football français situé à San Francesco, quartier de la ville de Calvi, en Haute-Corse.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1975, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football du Football Club Squadra de Calvi.

Histoire 

Le stade ouvre ses portes en 1975. Il est rénové en 2012.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1975
Stade de football en Corse
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif en Haute-Corse
Calvi